Glorified Magnified — второй студийный альбом британской рок-группы Manfred Mann’s Earth Band, выпущенный 29 сентября 1972 года лейблом «Philips Records» в Великобритании и «Polydor Records» в США. На обложке впервые появляется фирменный логотип группы, который отныне будет изображаться в уменьшенном виде на всех альбомах Manfred Mann’s Earth Band. 

Альбом был переиздан в 1999 году с добавлением двух бонус-треков.

Об альбоме 
«Glorified Magnified» вышел спустя немногим более полугода после дебютного альбома группы Manfred Mann’s Earth Band и в целом продолжил линию, намеченную первым — композиции в стиле тяжелого рока начала 1970-х с элементами блюза и фолка при доминировании электрогитары и клавишных инструментов. По словам музыкального критика Брюса Эдера (Bruce Eder), это «хард-роковый» альбом своей эпохи, в котором из-за смешения рока, синтезатора и хора порой достигается звучание, характерное для King Crimson середины 1970-х.

Большинство композиций написаны участниками группы, но есть несколько кавер-версий композиций других музыкантов, среди которых обработка популярной песни «It’s All Over Now, Baby Blue» Боба Дилана с альбома Bringing It All Back Home 1965 года.

Список композиций

сторона А 
 «Meat» (Манн) – 4:03
 «Look Around» (Слейд) – 5:10
 «One Way Glass» (Манн, Thomas) – 4:07
 «I'm Gonna Have You All» (Манн) – 5:18

сторона Б 
 «Down Home» (Роджерс) – 3:17
 «Our Friend Georg» (Манн) – 3:02  
 «Ashes To The Wind» (Edmonds, Thompson) – 2:14
 «Wind» (Манн, Роджерс, Паттенден, Слейд) – 1:58
 «It’s All Over Now, Baby Blue» (Боб Дилан) – 4:26
 «Glorified Magnified» (Манн) – 4:40

Бонус-треки при переиздании (1999) 
 «Meat» (Single version) – 3:17 
 «It’s All Over Now, Baby Blue» (Single version) – 3:11

Участники записи 
 Мик Роджерс –  гитара, вокал
 Манфред Манн – синтезатор, орган, вокал
 Колин Паттенден – бас-гитара
 Крис Слейд – ударные

Ссылки 
  Manfred Mann’s Earth Band website: Glorified Magnified
  1000 пластинок: Glorified Magnified
  Discogs: Manfred Mann's Earth Band – Glorified Magnified

Примечания 

Альбомы Manfred Mann’s Earth Band
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Bronze Records
Альбомы Philips Records